Příjmení Koudelka znamená zdrobnělinu pro koudel. Může označovat tyto osoby:

 Alois Koudelka (1861–1942) – moravský farář a překladatel
 Drahomír Koudelka (1946–1992) – český volejbalista
 František Koudelka (* 1945) – český malíř a sochař
 Jan Koudelka (1889–1942) – československý politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé
 Josef Koudelka (* 1938) – český fotograf
 Josef Koudelka (malíř) (1877–1960) – český akademický malíř
 Joseph Maria Koudelka (1852–1921) – americký biskup českého původu
 Martin Koudelka (* 1976) – český hokejista
 Michal Koudelka (* 1965) – dlouholetý důstojník české zpravodajské služby BIS
 Roman Koudelka (* 1989) – český skokan na lyžích
 Vojtěch Koudelka (* 1981) – český běžec
 Zdeněk Koudelka (* 1969) – český právník, politik a vysokoškolský pedagog

jiný význam
 František Koudelka – hlavní postava filmové komedie Jáchyme, hoď ho do stroje!
 Vítek Koudelka – postava filmu Marie Poledňákové Jak se krotí krokodýli
 Koudelka (Holice) – část města Holice v okrese Pardubice